Тепегвахе има више значења:

 Тепегвахе (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепегвахе (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепегвахе, Тепегвахе Тололоте (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику